A New Yorker egy német ruházati cég, melyet 1971-ben alapítottak. Központja  Braunschweigban található. Márkái: Fishbone, Fishbone sister, Smog, Amisu, Censored (RSQ). 2019. október végén 45 ország 1111 üzletében voltak megtalálhatók termékei.

Országok, ahol jelen van 

Syria                2.           2020

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap 

Németországi cégek
Ruházati márkák